Ansonville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Ansonville (North Carolina)
 Ansonville (Pennsylvania)